São Marcos ist der Name von

 São Marcos (Rio Grande do Sul) – einem Kreis in Brasilien
 São Marcos (Sintra), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal